

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Portal – città della contea di Burke, Dakota del Nord
 Portal – città della contea di Bulloch, Georgia

Musica 
 Portal – gruppo musicale australiano
 Michel Portal – autore francese di colonne sonore
 Portal – album dei Windy & Carl del 1995

Videogiochi 
 Portal – avventura del 1986 della Activision
 Portal – rompicapo del 2007 della Valve Corporation

Altro 
 Portal Software – azienda californiana della Silicon Valley produttrice di software per billing per compagnie telefoniche, acquisita da Oracle Corporation nel 2008
 Portal – set introduttivo del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
 Wyndham Raymond Portal – politico britannico

Pagine correlate 
 Portals